Floyd Wedderburn – ex giocatore di football americano giamaicano
 James Wedderburn – velocista barbadiano
 Joseph Wedderburn – matematico scozzese
 Robert Wedderburn – statistico britannico